Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 63001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 17 listopada 2000 do 20 września 2001. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

63001-63100

63101-63200

63201-63300

63301-63400

63401-63500

63501-63600

63601-63700

63701-63800

63801-63900

63901-64000

Przypisy 

Lista planetoid 063001-064000